Anastassija Baschenowa ist der Name folgender Personen:

* Anastassija Dmitrijewna Baschenowa (* 2001), russische Ruderin 
 Anastassija Wladimirowna Baschenowa (* 1996), russische Fechterin